Röller ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Röller (1927–2019), deutsch-US-amerikanischer Genetiker, Molekular- und Zellbiologe
 Lars Röller (* 1999), deutscher Handballspieler
 Lars-Hendrik Röller (* 1958), deutscher Ökonom
 Nils Röller (* 1966), deutscher Philosoph
 Oliver Röller (* 1967), deutscher Biologe und Umweltpädagoge
 Ulf-Jensen Röller (* 1964), deutscher Fernsehjournalist
 Wolfgang Röller (1929–2018), deutscher Bankier